Tongzhou Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinsha (häradshuvudort), Jiangsu, 
 Tongzhou Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar